

Персоналії 

 Кулєшов Аркадій Олександрович (1914—1978) — білоруський письменник
 Кулєшов Володимир Іванович (1920—1981) — герой СРСР
 Кулешов Володимир Кузьмич (1918—1943) — капітан РСЧА, учасник німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Кулєшов Іван Захарович — герой СРСР
 Кулєшов Костянтин Олексійович — герой СРСР
 Кулєшов Лев Володимирович (1899—1970) — російський радянський кінорежисер, сценарист, актор та теоретик кіно
 Кулешов Микола Валерійович  — полковник СБУ
 Кулєшов Олексій Володимирович (1979) — російський волейболіст
 Кулєшов Павло Миколайович (1908—2000) — герой соціалістичної праці
 Кулєшов Павло Миколайович (1854—1936) — член-кореспондент АН СРСР.
 Кулєшов Павло Павлович — Герой Радянського Союзу
 Кулєшова Роза Олексіївна (1940—1978) — екстрасенс, яка демонструвала здібності

Примітки 

російські прізвища